ETS puede referirse a:
 Enfermedades de Transmisión Sexual.
 Escuela Técnica Superior. 
 Euskal Trenbide Sarea - Red Ferroviaria Vasca, administrador de infraestructuras ferroviarias de Euskadi.
 Examen a Título de Suficiencia. En el IPN.
En Tol Sarmiento, grupo de música vasco.

Siglas